Рам:

Фамилия 
 Рам, Джагдживан (1908—1986) — индийский государственный деятель.
 Рам, Джон (1854—1935) — американский гольфист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Рам, Илмари (1888—1939) — финский шахматист, шахматный функционер и журналист.
 Рам, Карл (1907—1947) — австрийский оберштурмфюрер СС, комендант концлагеря Терезиенштадт на территории оккупированной Чехословакии.
 Рам, Кевин (род. 1971) — американский актёр.
 Рам, Кристина (1763—1837) — шведская актриса и певица.
 Рам, Миха (1942—2018) — израильский военный, командующий ВМС Израиля.
 Рам, Энди (род. 1980) — израильский профессиональный теннисист.
 Рам, Раджив (род. 1984) — американский профессиональный теннисист индийского происхождения.

Топоним 
 Рам — один из Гебридских островов.
 Рам — гора на территории Израиля в районе Голанских высот.
 Рам — озеро.
 Рам — река в Тверской области России.

Аббревиатура 
 РАМ — Российская академия музыки имени Гнесиных.
 РАМ (М-8) — «Русский Авиационный Мотор» — советский авиационный поршневой двигатель созданный под руководством А. Д. Швецова и П. А. Моишеева

См. также 
 Pam